Пол Уэ́бстер (; ) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Как тренер различных национальных сборных Канады участник  (смешанная парная сборная Канады стала олимпийскими чемпионами с его участием как национального тренера Ассоциации кёрлинга Канады, ), чемпионатов мира и других крупных международных турниров.

Как кёрлингист участник чемпионата Канады среди юниоров 1995 (команда провинции Онтарио, заняли седьмое место).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Женат, жена — кёрлингистка Кристал Уэбстер, у них две дочери.

Начал заниматься кёрлингом в 1985, в возрасте 10 лет, с конца 1990-х занялся тренерской работой.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 Paul Webster - Curling Director - The Glencoe Club | ZoomInfo.com
 Видео: 
  (Paul Webster, a Calgary-based coach with Canada's curling team explains how science and technology are being applied to sport to improve our prospects for gold)
  (27.08.2014)

Тренеры по кёрлингу Канады
Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады